O Campeonato Europeu de Voleibol Feminino de 2001 foi a 22ª edição deste torneio bianual que reúne as principais seleções europeias de voleibol feminino. A Confederação Europeia de Voleibol (CEV) foi responsável pela organização do campeonato, que foi disputado na Bulgária.

Fase Preliminar

Grupo A

Sábado, 22 de Setembro

Domingo, 23 de Setembro

Domingo, 24 de Setembro

Quarta-feira, 26 de Setembro

Quinta-Feira, 27 de Setembro

Grupo B

Sábado, 22 de Setembro

Domingo, 23 de Setembro

Segunda-Feira, 24 de Setembro

Quarta-Feira,26 de Setembro

 Quinta-Feira, 27 de Setembro

Fase Final

Sábado, 29 de Setembro

Domingo, 30 de Setembro

Sábado, 29 de Setembro

Domingo, 30 de Setembro

Classificação Final

Ligações Externas
 CEV Results

2001
Desporto na Bulgária em 2001
Eventos esportivos sediados na Bulgária
Europeu